Nakamura Shidō I
 Nakamura Shidō II